EEM est un sigle qui peut désigner :
 École européenne de Munich ;
 École d'état-major, en Tunisie ;
 Église évangélique méthodiste en Suisse.

Voir aussi 

 Eem, un fleuve des Pays-Bas.